2. Kavallerie-Brigade steht für:
 2. Königlich Bayerische Kavallerie-Brigade, Großverband der Bayerischen Armee
 2. Garde-Kavallerie-Brigade (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee
 2. Kavallerie-Brigade (Deutsches Kaiserreich), Großverband des Deutschen Kaiserreichs